Потреро Сан Габријел има више значења:

 Потреро Сан Габријел (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Сан Габријел (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику